

Miejscowości w Polsce 
 Netta Pierwsza – wieś w woj. podlaskim
 Netta Druga – wieś w woj. podlaskim
 Netta-Folwark – wieś w woj. podlaskim

Osoby

Osoby o imieniu Netta 

 Netta Skog – fiński muzyk
 Netta Garti – izraelska aktorka

Osoby o pseudonimie Netta 

 Netta – pseudonim Ignacego Oziewicza
 Netta – pseudonim izraelskiej piosenkarki Nety Barzilaj

Inne 

Netta – rzeka, dopływ Biebrzy
 Netta – rodzaj ptaków z rodziny kaczkowatych
 Netta – sieć rybacka
 Netta – dramat